Лос Галванес има више значења:

 Лос Галванес (Мапими), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Галванес (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Галванес (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Галванес (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику